«Откройте, полиция!» (также «Мой новый напарник» или «Продажные», в оригинале ) — французская кинокомедия. Фильм демонстрировался в советском прокате.

Ripou — это верланское слово на основе субстантивированного причастия pourri (дословно: «протухший», в переносном смысле: «коррумпированный»). В фильме Рене обучает Франсуа в том числе и верлану.

Сюжет 
Действие происходит в Париже в середине 1980-х годов. Опытному полицейскому с двадцатилетним стажем Рене Буарону дают в напарники молодого новичка Франсуа Лесбюша из провинциального города Эпиналя.

С первого дня Рене начинает обучать новичка-идеалиста хитростям полицейского мошенничества. Инспектор Буарон берёт взятки, как деньгами, так и различными товарами. Он бесплатно обедает в одном кафе и может бесплатно отовариваться в магазинах, на нарушения которых он закрывает глаза. При этом у Буарона порядок на улицах и разумный баланс преступлений и наказаний, высокий процент раскрываемости и определённое уважение окружающих. Рене даже был награждён орденом «За заслуги». Единственной, но очень сильной страстью Рене являлись конные бега, на которых он часто выигрывал за десять минут месячное жалование комиссара полиции.

Франсуа не сразу понимает и принимает стиль работы Рене. Чтобы до него побыстрее дошло, Рене прибегает к различным уловкам. Вскоре новичок превосходит учителя, и Рене приходится умерять его пыл.

Впрочем, Рене Буарон — профессионал своего дела. На протяжении довольно долго времени инспектор следит за наркоторговцем, однако для проведения предстоящей операции по захвату приглашены «специалисты» из Майами. Их насмешливое отношение к немолодому, полному Рене и щеголеватому Франсуа больно бьёт по самолюбию старого полицейского, и он решает не делиться с американцами важной информацией, полученной им недавно — в здании, где должна проводиться сделка между торговцами наркотиками, существует потайной ход. Очевидно, что в случае малейшей опасности наркобарон воспользуется им. Франсуа решает перехватить преступников и изъять в свою пользу все их деньги. Он предлагает Рене соучастие в этом крупном должностном преступлении.

Инспектор понимает, что так он может разом обеспечить себе безбедную старость, но риск очень велик. В итоге их план срабатывает, но не полностью. Остатки банды во главе наркобароном бросаются в погоню за «рено» инспектора, на которой пытаются скрыться Франсуа и Рене. Преступники открывают огонь. Полиция направляет на помощь несколько патрульных автомобилей. Это не в интересах Франсуа и Рене, и Франсуа предлагает Рене отсидеть пару лет в тюрьме, обещая ему безбедную старость после выхода на свободу. Поскольку выбора у старого инспектора нет, он вынужден согласиться, и Франсуа выпрыгивает из машины на ходу вместе с деньгами. Рене заманив преступников внутрь своего дома, взрывает баллон с газом. Суд уверен, что вместе с погибшими преступниками сгорели и деньги. Инспектор Буарон отсидел в тюрьме два года. Однако его не покидает мысль о том, что Франсуа бесследно исчез вместе с деньгами. Опустошённый и постаревший, он выходит на свободу. Его встречает Франсуа, отдаёт ему скакуна, принадлежащего отныне Рене, и сообщает, что купил для него маленькое кафе, как и мечтал Рене Буарон.

В концовке, которую показывали в кинотеатрах СССР, этот сюжетный ход был обрезан — Рене выходил из ворот тюрьмы ранним туманным утром, и фильм на этом заканчивался. Это обстоятельство меняло смысл фильма на противоположный.

Награды 
В 1985 году удостоен кинопремии «Сезар» в трёх номинациях — за лучший фильм, за режиссуру и монтаж.

Продолжения 
 «Откройте, полиция! 2» («Продажные против продажных») — 1990.
 «Откройте, полиция! 3» («Суперпродажные») — 2003.

В ролях 
 Филипп Нуаре — Рене Буарон (советский дубляж — Владимир Трошин)
 Тьерри Лермитт — Франсуа Лебюш (советский дубляж — Владимир Антоник)
 Режин Зильберберг — Симона (советский дубляж — Лариса Данилина)
 Грас де Капитани — Наташа (советский дубляж — Марина Левтова)
 Жюльен Гийомар — комиссар Блоре (советский дубляж — Олег Мокшанцев)
 Клод Броссе — Видаль
 Альбер Симоно — инспектор Леблан

Остальные роли дублировали: Артём Карапетян, Вадим Андреев, Алексей Золотницкий, Алексей Сафонов.

Фильм дублирован на киностудии имени Горького. Режиссёр дубляжа — Исай Гуров.

Съёмочная группа 

 Режиссёр: Клод Зиди
 Оператор: Жан-Жак Тарб
 Сценарий: Клод Зиди, Дидье Каминка
 Монтажёр: Николь Сонье
 Композитор: Франсис Ле
 Художник: Франсуаз Де Ле

Примечания

Литература 
 Агамалиев Ф. «Откройте, полиция!» // Спутник кинозрителя. 1986. № 6. С. 16-17.
 Разлогов К. «Короли шутки», «Продажные» («Рипу»), «Марш в тени», «У кого большая зарплата, поднимите руку!» // Искусство кино. № 12. С. 145-148.

Ссылки 
 Рецензия на фильм Винсент Кэнби

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1984 года
Бадди-муви
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Комедийные фильмы о полицейских
Кинотрилогии
Фильмы о Париже
Фильмы Франции 1984 года